Мейан ( или ) — французский топоним: 

 Мейан () — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Мейан () — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Мейан () — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Мейан () — старинный замок во Франции.